Sora steht für:
 Sora (Ethnie), indische Ethnie, die eine Munda-Sprache spricht
 Sora (Sprache), indische Sprache der Sora, eine der Munda-Sprachen
 ACS-100 Sora, brasilianisches Leichtflugzeug
 Sora (Vorname), männlicher/weiblicher Vornamen – dort auch zu Namensträgern

Sora heißen folgende geographischen Objekte:
 Sora (Oruro), Ort im Departamento Oruro, Bolivien
 Sora (Latium), Stadt im Latium, Italien
 Sorø, Stadt in Dänemark (deutsch)
 Sora (Kolumbien) Gemeinde in Kolumbien
 Sora (Barcelona), Gemeinde in Katalonien, Spanien
 Sora (Wilthen), Ortsteil der deutschen Kleinstadt Wilthen
 Sora (Klipphausen), Ortsteil der deutschen Gemeinde Klipphausen
 Sore (Landes), Gemeinde in Frankreich, auf Okzitanisch Sòra
 Sora (Medvode) (deutsch: Zaier), Ort in der Gemeinde Medvode in Slowenien

 Sora (Save), deutsch Zeier, rechter Nebenfluss der Save in Slowenien
 Sora (Schuja), rechter Nebenfluss der Schuja in Russland

in der antike Geographie:
 Sora (Paphlagonien), Stadt in Paphlagonien, in der Nähe des heutigen Kaleköy in der Türkei
 Titularbistum Sora, auf diese Stadt zurückgehendes Titularbistum
 Sora (India), Stadt im südlichen Indien

Sora ist der Familienname folgender Personen:
 Mario Di Sora, italienischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker

SORA steht für:
 Searchable Ornithological Research Archive, Sammlung ornithologischer Open-Access-Publikationen
 SORA Institute for Social Research and Consulting, österreichisches Sozialforschungsinstitut
 SORA – Specific Operational Risk Assessment für Drohnen

Siehe auch:
 Sohra
 Zora

Abkürzung